Văsescu:
 Alexandru Văsescu
 Dumitru Văsescu

Nume de familie românești